Комаринская улица — название улиц в различных населённых пунктах
 
 Комаринская улица (Пермь)
 Комаринская улица (Уфа)